Das Generali Ladies Linz 2015 war ein Damentennisturnier in Linz. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 12. bis zum 18. Oktober 2015 statt, zeitgleich mit den Turnieren in Hongkong und Tianjin.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Karolína Plíšková, im Doppel Ioana Raluca Olaru und Anna Tatischwili.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Generali Ladies Linz 2015 fand vom 10. bis 12. Oktober 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Einzelwettbewerbs.

Die folgenden Spielerinnen setzten sich in der Qualifikation durch:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2015
2015